Arborfield est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Arborfield, ville du centre-est de la Saskatchewan

, village du Berkshire en Angleterre
, village du Berkshire en Angleterre

Homonymie de toponyme